Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das MPS Group Championships 2009 des Damentennis in Ponte Vedra Beach. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2009
Tennisturnier in Ponte Vedra Beach